Příjmení Foster nosí více významných osobností:

 Al Foster (* 1943) – americký jazzový bubeník
 Alex Foster (* 1984) – americký lední hokejista
 Ben Foster – vice osob
 Brendan Foster (* 1948) – britský atlet
 Brigitte Fosterová-Hyltonová (* 1974) – jamajská atletka
 Dave Foster – americký bubeník
 David Foster (* 1949) – kanadský hudební producent, skladatel a textař
 Erin Foster (* 1982) – americká herečka
 Frank Foster – více osob
 Greg Foster (1958–2023) – americký atlet, překážkář
 Jodie Fosterová (* 1962) – americká herečka
 Lawrence Foster (* 1941) – americký dirigent
 Norman Foster (* 1935) – britský architekt
 Peter Foster (* 1960) – australský kanoista
 Ruthie Foster (* 1964) – americká zpěvačka
 Sara Foster (* 1982) – americká herečka
 Scott Michael Foster (* 1985) – americký herec
 Stephen Foster (1826–1864) – americký hudební skladatel a textař

Externí odkazy